«If I Let You Go» — песня ирландской группы Westlife, изданная в качестве второго сингла с дебютного альбома этого музыкального коллектива.

Авторами композиции стала группа шведских композиторов и поэтов-песенников в составе Дэвида Крюгера, Пера Магнуссона (соавтора таких хитов Westlife, как «Fool Again», «My Love») и Йоргена Элофссона («Fool Again», «My Love», «Unbreakable»).

Сингл, вышедший в Великобритании 9 августа 1999 года, дебютировал на первой строчке британского хит-парада и стал вторым хитом № 1 Westlife в Соединённом Королевстве. Сингл получил серебряный статус в Великобритании с суммарными продажами 300,273 экземпляра по состоянию на апрель 2008 года.

Режиссёром видеоклипа на песню выступил Свен Хардинг. Съёмки проходили на острове Тенерифе, что в Атлантическом океане.

Список композиций

Великобритания (CD1) 
 If I Let You Go (Radio Edit) — 3:40
 Try Again — 3:35
 Enhanced CD

Великобритания (CD2) 
 If I Let You Go (Radio Edit) — 3:40
 If I Let You Go (Extended Version) — 6:09
 Interview with Andi Peters — 7:24

Австралия (CD) 
 If I Let You Go (Radio Edit) — 3:40
 Try Again — 3:35
 If I Let You Go (Extended Version) — 6:09
 Enhanced CD

История релизов сингла

Позиция в чартах

Примечания

Ссылки 
 Видеоклип на песню «If I Let You Go»
 Официальный сайт Westlife

Песни Westlife
Синглы Westlife
Песни на английском языке
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии